Пічман Владислав Олегович — старший сержант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня
 Йозеф Пічман, Йозеф Францишек Пічман (1758, Трієст — 1834, Кременець) — польсько-український художник-педагог, портретист.
 Франц Пічман (нім. Franz Pitschmann; нар. 16 грудня 1954, Галль-ін-Тіроль, округ Інсбрук-Ланд, земля Тіроль) — австрійський борець греко-римського стилю.

Примітки